La Lucha puede hacer referencia a:
La Lucha, cadena de restaurante originaria de Perú y con presencia en Colombia y Chile;
La Lucha (1871-1910), periódico editado en la ciudad española de Gerona;
La Lucha (1901-1902), periódico editado en la ciudad española de Valencia; o a
La Lucha (1916-1918), periódico editado en la ciudad española de Barcelona.